Лайонел Чарльз Ренвик Эмметт (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1936 года.

Биография 
Лайонел Эмметт родился 8 января 1913 года в индийском городе Ачалпур.

Учился в колледже Сент-Джордж в Массури, был лидером его хоккейной команды. Затем поступил в медицинский колледж в Калькутте. Играл в хоккей на траве за Бенгалию.

В 1936 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

Участвовал во Второй мировой войне в составе медицинского корпуса индийской армии, дослужился до звания подполковника. Удостоен ордена Британской империи, награждён Военным крестом.

После войны работал врачом общей практики на плантациях Ассама. Также занимался медицинскими исследованиями.

Увлекался охотой, имел лицензию на отстрел бродячих тигров и слонов.

Умер 9 августа 1996 года в британском городе Колчестер в Англии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Участники Второй мировой войны
Врачи Индии